Orava puede referirse a:
 Región de Orava, región histórica que cubre partes de Eslovaquia y Polonia;
 Río Orava, río de Eslovaquia;
 Castillo de Orava, situado en Eslovaquia;
 Condado de Orava (Árva en húngaro), condado histórico del Reino de Hungría que dio lugar a la actual región de Orava;
 Pikku Orava (literalmente, «Ardillita»), un personaje animado finlandés.
 Orava, municipio de Estonia;
 Orava, principal localidad del municipio homónimo de Estonia.